Salamander kan henvise til flere artikler:
 Mange padder i dyreordenen halepadder kaldes salamander
 Herunder specielt familien egentlige salamandre (Salamandridae) og dens medlemmer
 Salamander (fabeldyr)
 Salamander (virksomhed)